Janczak – polskie nazwisko.

 Osoby noszące nazwisko Janczak
 Paulina Janczak – polska aktorka teatralno-musicalowa, wokalistka,
 Krzysztof Aleksander Janczak – polski kompozytor,
 Jan January Janczak – polski artysta plastyk, malarz i pedagog,
 Krzysztof Janczak – aktor,
 Krzysztof Janczak – siatkarz,
 Krzysztof Aleksander Janczak – kompozytor,
 Krzysztof Janczak – komendant SG,
 Julian Janczak – polski historyk, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego,
 Julian Janczak – polski historyk, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego,
 Jerzy Janczak – polski działacz państwowy, samorządowiec,
 Leon Janczak – polski polityk,
 Wojciech Janczak – działacz ludowy, komendant Batalionów Chłopskich, pułkownik,
 Eugeniusz Janczak – polski strzelec sportowy, żołnierz,
 Jan Henryk Janczak – polski lotnik, uczestnik walk II wojny światowej.

Zobacz też